

Toponyme 
 Idron, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Idron-Ousse-Sendets, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui dissoute ;
 Idron-Lée-Ousse-Sendets, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui dissoute.

Homonymie de toponyme